Алегри́я-де-О́рия (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 7,59 км². Население — 1750 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

История 
Город основан в 1454 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Alegría en la Enciclopedia Auñamendi — Bernardo Estornés Lasa (Euskomedia Fundazioa)

Муниципалитеты Гипускоа